Шишкани има више значења:

 Шишкани (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Шишкани (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији